In 1914/15 werd een competitie in Midden-Elbe gespeeld, die georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog mochten alle clubs in de eerste klasse aantreden. De competitie werd niet voltooid en wordt niet als officieel kampioenschap beschouwd. Magdeburger FC Viktoria 1896 werd kampioen, er was dit jaar geen Midden-Duitse eindronde.

1. Klasse 

 Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Midden-Elbe
Duits competitievoetbal 1914/15